Bocage kan som auktorsförkortning betyda:

 Jose Vicente Barboza du Bocage
 José Vicente Barbosa du Bocage
 Ana Du Bocage

Robotskapade auktorsförkortningar